Schiechtl ist der Familienname von:

 Erika Schiechtl, Punktrichterin im Eiskunstlauf und Eistanz
 Hermann Schiechtl (1924–2016), Eistänzer und Präsident der Deutschen Eislauf-Union
 Katharina Schiechtl (* 1993), österreichische Fußballnationalspielerin
 Tina Schiechtl (* 1984), österreichische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Schichtl